El término podio o pódium puede hacer referencia a:

Podio, un pedestal sobre el que se apoyan columnas. 
Podio, una plataforma sobre la que se colocan los vencedores de una prueba deportiva.
 Podio, una aplicación web diseñada para trabajar en línea, en equipo, para resolver problemas del tipo empresario.

Enlaces externos